Renato Pasini (ur. 31 lipca 1977 w Gazzaniga) – włoski biegacz narciarski, złoty medalista mistrzostw świata.

Kariera 
Jego olimpijskim debiutem były igrzyska w Turynie w 2006 roku, gdzie zajął 18. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Cztery lata później, podczas igrzysk olimpijskich w Vancouver był dwudziesty w sprincie, a wraz z Cristianem Zorzim zajął ósme miejsce w sprincie drużynowym techniką dowolną.

W 2003 roku wystartował na mistrzostwach świata w Val di Fiemme zajmując 22. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Dwa lata później, na mistrzostwach w Oberstdorfie na tym samym dystansie rozgrywanym techniką klasyczną był trzydziesty. Swój największy sukces osiągnął podczas mistrzostw świata w Sapporo w 2007 roku, gdzie wspólnie z Cristianem Zorzim wywalczył złoty medal w sprincie drużynowym techniką dowolną. Na mistrzostwach świata w Libercu był czternasty w sprincie indywidualnym oraz trzynasty w sprincie drużynowym. W 2011 r. podczas mistrzostw świata w Oslo zajął odpowiednio 30 i 9. miejsce.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2008/2009, kiedy to zajął 20. miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji sprintu był drugi.

Jego brat Fabio Pasini również reprezentuje Włochy w biegach narciarskich.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2012/2013

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Włoscy biegacze narciarscy
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1977